Fast (in inglese "veloce") può riferirsi a:

Acronimi 
Fast – Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, associazione italiana
FAST – Fabbrica Automobili Sport Torino, casa automobilistica attiva dal 1919 al 1925.
FAST – Fabbrica Automobili Siena Toscana, casa automobilistica attiva nel 1907.
Federazione Autonoma Sindacati Trasporti – sindacato italiano aderente alla Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
FAST – Five hundred meter Aperture Spherical Telescope, radiotelescopio in Cina
FAST – Fast Auroral Snapshot Explorer, satellite NASA
FAST – Azienda di Automazione e Controllo Scandiano (RE), fondata nel 1982
FAST – partito politico samoano

Musica 
 Fast – singolo di Anna del 2020
 Fast – singolo della rapper statunitense Saweetie, del 2021

Persone 
 Alexia Fast (1992) – attrice canadese
 Ernst Fast (1881-1959) – maratoneta svedese
 Howard Fast (1914-2003) – scrittore statunitense

Altro 
Fast spin echo – sequenza dell'imaging a risonanza magnetica
27719 Fast – asteroide
Fast Ethernet – protocollo di telecomunicazioni di livello di collegamento
Fast & Furious - franchise di film statunitense
Fast Auroral Snapshot Explorer – programma spaziale della NASA